Verdensmesterskabet i håndbold for kvinder arrangeres af IHF (International Handball Federation) og er afholdt med jævne mellemrum siden 1957. I perioden 1949-1960 blev der dog spillet tre verdensmesterskaber i markhåndbold (se VM i markhåndbold). Det første VM i indendørs håndbold blev spillet i 1957, og siden da er mesterskabet blevet afviklet med skiftende intervaller – siden 1993 hvert andet år. Danmark, som har vundet medaljer 6 gange, heraf 5 gange ved A-VM, første gang i 1962, og guldmedalje med en sejr i 1997, har sat sit betydelige præg på mesterskaberne i de seneste år. Danmark vandt sølv ved C-VM i 1986.

I perioden 1977-1992 afvikledes desuden B-VM for de næstbedste lande, og 1986-1991 endvidere et C-VM for de tredjebedste lande.

Antal titler

A-Verdensmesterskaber

Medaljevindere og værtslande

Placeringer 

55 lande har deltaget i indendørs A-VM-slutrunder i perioden 1957-2019, og deres placeringer er sammenfattet i nedenstående tabel.

Rekorder og statistik 

Rekorder og statistik for A-VM i håndbold for kvinder (1957-2013):

Målrigeste kampe 
Flest mål i en kamp uden forlænget spilletid

Flest mål i en kamp med 1 × forlænget spilletid (60 min. + 2×5 min.)

Flest mål i en kamp med 2 × forlænget spilletid (60 min. + 2×5 min. + 2×5 min.)

Målfattigste kampe 

Færrest mål i en kamp

Færrest mål i en kamp med 1 × forlænget spilletid (60 min. + 2×5 min.)

Færrest mål i en kamp med 2 × forlænget spilletid (60 min. + 2×5 min. + 2×5 min.)

Andre kamprekorder 

Største sejr

Flest mål af et hold i en kamp

Færrest mål af et hold i en kamp

B-Verdensmesterskaber

C-Verdensmesterskaber

Se også 
 VM i markhåndbold
 VM i håndbold (mænd)
 EM i håndbold (mænd)
 EM i håndbold (kvinder)

Kilder / eksterne henvisninger 
 International Handball Federation
 IHF – Women's World Championships
 IHF – B-VM i håndbold
 IHF – C-VM i håndbold

Noter 

 
Etableret i 1957
Kvindehåndbold